A92 ou A-92 peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO

Médecine 
 A92, certaines fièvres virales transmises par des moustiques, selon la liste de codes CIM-10

Transport 
Autoroutes
  l'autoroute allemande A92 (en allemand : Bundesautobahn 92), reliant Munich à Deggendorf
  l'autoroute espagnole A-92 (en espagnol : Autovía A-92, Autovía Sevilla - Almeria), reliant Séville à Almeria

Route
  la route britannique A92, une route majeure des comtés de Fife et Angus en Écosse allant de Dunfermline à Stonehaven

 Transport public
 Brossel A92 DAR-L, un autobus produit en Belgique par les usines Brossel ;
 Brossel A92 DLHS, un châssis d’autobus produit par Brossel.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres